L'équipe de Syrie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs syriens de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Articles connexes 
Équipe de Syrie de basket-ball féminin

Liens externes 
  Site officiel

Syrie
Basket-ball en Syrie
Basket-ball